Подільська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Подільському районі Одеської області, створена 17 липня 2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015—2020 років. Населення громади становить  осіб, адміністративний центр — м. Подільськ.

Склад громади 
До громади входить одне місто (Подільськ) і 3 села:
 Казбеки
 Липецьке
 Олександрівка

Посилання

Джерела 
 https://decentralization.gov.ua/newgromada/4367# 

засновані в Україні 2020
Громади Подільського району